Die ehemalige griechische Präfektur Dodekanes () besteht nach Angaben der Präfektur aus 18 dauerhaft bewohnten Inseln sowie zahlreichen unbewohnten kleineren Inseln, Felseninseln, Felsen und Riffen. Der  hat in einem Projekt die Erfassung mit einem GIS einschließlich Sachdaten für die Dodekanes-Inseln abgeschlossen. Von den 1090 erfassten Inseln sind 62,3 % als Felsen und 34,0 % als Felseninseln  (0,001–1 km²) kategorisiert, davon sind 74 % namenlos.

Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts waren noch elf weitere kleinere Inseln bewohnt. Einige davon werden auch heute saisonal von Hirten bewohnt. Auf Farmakonisi, Kalolimnos und Ro sind ständige Militärposten eingerichtet.

Die Inseln liegen mit Ausnahme von Kastelorizo in der südöstlichen Ägäis zwischen Kreta im Südwesten und der kleinasiatischen Küste im Osten. Rhodos, mit mehr als 1401 km² die größte Insel der Präfektur, markiert zusammen mit Karpathos und Kasos den Übergangsbereich zum Levantischen Meer. Westlich von Karpathos im Karpathischen Meer liegt mit 2529 m die tiefste Stelle der Ägäis.

Die Auflistung der Inseln in der folgenden Tabelle erfolgt nach ihrer Größe. Andere Reihenfolgen (sortiert nach Name, Gemeinde usw.) können einfach über die Sortierfunktion erreicht werden.

Die bewohnten Inseln

Kleine unbewohnte Inseln 
Die Auflistung der Inseln in den folgenden Tabellen erfolgt nach Gemeinde von Nord nach Süd bzw. von West nach Ost und im Uhrzeigersinn um die jeweilige Hauptinsel herum. Andere Reihenfolgen (sortiert nach Name, Gemeinde, Größe usw.) können einfach über die Sortierfunktion erreicht werden.

Regionalbezirk Kalymnos

Regionalbezirk Kos

Regionalbezirk Rhodos

Regionalbezirk Karpathos

Einzelnachweise 

Dodekanes
!Dodekanes
Dodekanes